Села:
 Рябоконеве — Миколаївська область, Арбузинський район
 Рябоконеве — Харківська область, Краснокутський район